Saltis kan syfta på:

 Saltis – smeknamn på Saltsjöbaden 
 36614 Saltis – en asteroid som upptäcktes år 2000 på Saltsjöbadens observatorium